Crack — дванадцятий студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий 16 вересня 2008 р. лейблами Rap-A-Lot Records і Asylum Records. Виконавчі продюсери: Дж. Прінс, Z-Ro, Trae. Фотограф: Майк Фрост. Chopped and Screwed-версія вийшла 28 жовтня, її зробив Майкл «5000» Воттс.

Список пісень

Семпли 
Top Notch
 «The Overture of Foxy Brown» у вик. Віллі Гатча
 «Int'l Players Anthem (I Chose You)» у вик. UGK
Rollin'
 «Holding Back the Years» у вик. Simply Red
25 Lighters
 «25 Lighters» у вик. DJ DMD з участю Lil' Keke та Fat Pat

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми